__БЕЗКН__
Латинична реч -{sec}- може означавати више појмова:

 Секанс, математичку функцију
 Скраћеницу за секунд
 Ознака за селеноцистеин